«Знак повтора»  — типографский символ, представляющий собой двойной штрих, указывающий, что слово(а), цифра(ы) или символ(ы), обозначенные над ним, будут повторяться.

Например:
{|
|-
|Кабель принтера, USB||  ||1,5 м
|-
|″      ″       , ″  ||  ||3,0 м
|-
|″      ″       , ″  ||  ||6,0 м
|}

В Юникоде этот знак имеет код U+2033. Этот знак используется практически во всех языках, однако в некоторых вместо него могут применяться знаки  или . В русском языке может обрамляться с обеих сторон горизонтальными линиями: —­″­—, в некоторых записях: —­/­/­— и т. п.

См. также 
 Ibid.
 Двойное и тройное тире
 Одоридзи

Примечания

Ссылки 

 ГОСТ Р ИСО 1951—2012 Представление и изложение словарных статей.
 Oxford English Dictionary — ditto marks.

Типографские знаки